Dury kan syfta på:
 Dury, Aisne
 Dury, Pas-de-Calais
 Dury, Somme

Personer 
 Ian Dury (1942-2000), brittisk sångare, låtskrivare och bandledare